Mecze Mistrzostw Świata w grupie E odbywały się w dniach 23, 27 listopada oraz 1 grudnia.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek
 FP - fair play

Mecze

Niemcy – Japonia 

Zawodnik meczu:
 Ritsu Doan

Hiszpania – Kostaryka 

Zawodnik meczu:
 Gavi

Japonia – Kostaryka 

Zawodnik meczu:
 Keysher Fuller

Hiszpania – Niemcy 

Zawodnik meczu:
 Álvaro Morata

Japonia – Hiszpania 

Zawodnik meczu:
 Ao Tanaka

Kostaryka – Niemcy 

Zawodnik meczu:
 Kai Havertz

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Grupa E Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022